W Rumunii
 Iablanița – gmina w okręgu Caraș-Severin
 Iablanița – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Iablanița
 Iablanița – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Pădina